Friedrich von Cotta ist der Name folgender Personen:

* Friedrich August von Cotta (1799–1860), deutscher Forstwissenschaftler und Hochschullehrer
 Friedrich Wilhelm von Cotta (1796–1874), deutscher Forstwissenschaftler, Hochschullehrer und Forstbeamter